Скалигер:

 Скалигер, Юлий Цезарь (1484—1558) —  итало-французский гуманист: философ, филолог, естествоиспытатель, врач, астролог, поэт. Отец Жозефа Скалигера.
 Скалигер, Жозеф Жюст (1540—1609) — французский гуманист-филолог, историк, издатель и комментатор, хронолог.

См. также 
 Скалигер — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Скалигеры — династия правителей Вероны (1262—1387), а также знатный род Вероны.